Brandon Brooks (n. 1989), giocatore di football americano statunitense
 Brandon Brooks (n. 1981), pallanuotista e allenatore di pallanuoto statunitense
 Brandon Brooks (n. 1987), cestista statunitense